SKB steht für: 
 Sachkundiger Bürger, ein Ausschussmitglied mit beratender Funktion in der Kommunalordnung einiger Bundesländer
 Sauerländer Kleinbahn, Museumsbahn im Sauerland
 Schleifkottenbahn, Bahngesellschaft in Halver
 Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft m.b.H, österreichisches Immobilien- und Tourismusunternehmen
 Schwangerschaftskonfliktberatung
 SKB-Datenbank, Arbeitsdateien szenekundiger Beamter über Fußballfans
 SKB Stadtfernsehen Brandenburg, privater Lokalfernsehsender aus Brandenburg an der Havel
 Spar- und Kreditbank des Bundes Freier evangelischer Gemeinden
 Spar- und Kreditbank Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
 Streitkräftebasis der Bundeswehr
 Südtiroler Künstlerbund
 Svensk Kärnbränslehantering AB, die schwedische Gesellschaft für Atomenergie- und Abfallverwaltung
 Svensk Kullig Boskap, schwedische Hausrinderrasse, 1937 aus dem Rödkulla und dem Fjäll-Rind gezüchtet
 Szenekundiger Beamter, siehe Liste polizeilicher Abkürzungen #S
 Toyopet Light Truck SKB, ursprünglicher Name des Leicht-Lkws Toyota ToyoAce
 Bahnhof Kleinblittersdorf (DS100-Code)
 Robert L. Bradshaw International Airport (IATA-Code), größter internationaler Verkehrsflughafen des Staates St. Kitts und Nevis
 Skybus Airlines (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

SkB steht für:
 Stressbearbeitung und kollegiale Betreuung, Teams zur Prävention von psychischen Belastungen von Einsatzkräften im Zuge belastender Einsatzlagen, ähnlich Psychosoziale Notfallversorgung

skb steht für:
 Saek (Sprache) (ISO-639-3-Code), Tai-Sprache der Ethnie der Saek in Zentral-Laos und im nordöstlichen Thailand

.skb steht für:
 SketchUp (Software), als Dateiendung

Siehe auch:
 SKB-Bank Arena

Abkürzung